Черната скала може да се отнася за:
 Черната скала (местност) – местност в Боровец;
 Черната скала (защитена местност) – местност в област Хасково, община Маджарово 
 Черната скала (проход) – планински проход в Западна България и Македония;
 Черната скала (Витоша) – връх във Витоша.